Gravenkasteel (Moeskroen), in de Belgische provincie Henegouwen
 Gravenkasteel van Rochefort,in de Belgische provincie Namen
 's Gravenkasteel (Humbeek), waterkasteel in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
 's Gravenkasteel (Lippelo), in de Belgische provincie Antwerpen

Zie ook 
 Gravensteen (doorverwijspagina)